Ribeira Grande (Açores) - cidade e concelho na ilha de São Miguel, Açores
 Ribeira Grande (Santo Antão) - vila e concelho na ilha de Santo Antão, Cabo Verde
 Ribeira Grande (concelho de Cabo Verde) - concelho na ilha de Santo Antão, Cabo Verde
 Ribeira Grande de Santiago (concelho de Cabo Verde) - concelho na ilha de Santiago, Cabo Verde
 Conde da Ribeira Grande e Marquês da Ribeira Grande - títulos nobiliárquicos portugueses

Ver também 
 Ribeira

Desambiguação